Куримео има више значења:

 Куримео (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Куримео (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Куримео (Паниндикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику